Elektromagnetická zbraň či vysokofrekvenční zbraň je zbraň působící na cíl vyzařovanými elektromagnetickými vlnami. Vlnění vysokých radiových frekvencí poškozuje elektroniku, mikrovlnné frekvence mohou ovlivňovat i mozkovou činnost lidí. Elektromagnetické zbraně jsou kategorií neletálních zbraní (Non-Lethal Weapons), což jsou takové zbraně, které mají na určitou dobu vyřadit z činnosti vybranou skupinu lidí, aniž by přímo ohrozily jejich životy, nebo vyřadit z činnosti vybrané druhy vojenské techniky, resp. znemožnit jim vést bojovou činnost.

Vysokofrekvenční zbraně vyzařují elektromagnetickou energii v části elektromagnetického spektra rádiových vln. Mechanismus působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus je možné rozdělit na energetický a informační. Nejvíce je prozkoumáno tepelné působení silných toků vysokofrekvenční energie. Vysokofrekvenční elektromagnetické záření, v závislosti na nosném kmitočtu a výkonu, narušuje činnost mozku a centrální nervové soustavy a dočasně vyřazuje člověka z činnosti. Může způsobovat poruchy vnímání, únavu a ospalost nebo naopak neklid a stres, pocit hladu, žízně, teploty, chladu, bolesti, svědění a někdy i další vedlejší vjemy. Účinek je jedincem vnímán současně jako nesnesitelný bolestivý pocit intenzivních šumů a pískání, doprovázený úzkostí a nevolností v závislosti na konkrétních podmínkách a parametrech signálu.

Všechny přímé i nepřímé účinky působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus ale zatím nejsou známy. O jejich naprosté neškodnosti není většina lékařů jednoznačně přesvědčena. Pochybnosti byly posíleny v souvislosti s válkou v Perském zálivu. Jednou z možných příčin onemocnění vojáků mohlo být jejich vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření při průletech bojových letounů s aktivovanými rádiovými/radiolokačními rušiči nad vlastními vojsky. Někdy se hovoří o efektu tzv. slyšitelnosti rádiového vysílání zasaženou osobou, který spočívá v tom, že lidé nacházející se v silném poli rozhlasového vysílače slyší tzv. "vnitřní hlasy a hudbu". Odborníci v oboru vysvětlují podstatu tohoto jevu tím, že někteří jedinci dokáží detekovat nosnou modulovanou frekvenci nelineárním vnitřním prostředím lidského organismu s následnou transformací na signály, vnímatelné sluchovým nervem. Druhotným následkem může být zcela zřetelné pískání v uších, doprovázené poruchami spánku, nechutenstvím a nadměrnou únavou, přetrvávající i několik dní.

V roce 2017 obvinil prezident Donald Trump Kubu z nespecifických útoků, způsobujících tyto symptomy, podle místa předpokládaného útoku nazývané souhrnně jako Havanský syndrom. Výbor expertů americké vlády došel k závěru, že použití nějaké formy elektromagnetické (mikrovlnné) zbraně se jeví jako pravděpodobná příčina těchto příznaků.

Typy elektromagnetických zbraní 
Některé typy elektromagnetických zbraní jsou zařazeny ve výzbroji moderních armád a byly použity v lokálních konfliktech. Některé typy jsou ve fázi laboratorních testů a vojskových zkoušek.
 laserové a mikrovlnné (DEW – Directed Energy Weapons) zbraně se směrovanou energií
 elektromagnetické bomby (E – bomb, EMP – Electromagnetic Pulse, HMP – High Powered Microwave)
 mikrovlnné (ADT – Active Denial Technology, ADS – Active Denial System, HPM – High power microwaves) zbraně např. s tepelným účinkem

Reference

Externí odkazy 
 Neletální zbraně army.cz
 Mikrovlnné DEW (Directed Energy Weapon – zbraně s řízenou energii) ruské zbraně
 Laserové DEW ruské zbraně

Zbraně